Piquette peut être une expression du langage familier qui signifie un vin de mauvaise qualité. Elle est en réalité une boisson obtenue par adjonction d'eau sur les marcs secs. Il n'y a pas d'appellation possible car cette boisson n'est pas du tout du vin et ceci explique pourquoi sa commercialisation est interdite.
 La piquette est un dessert.
 En patois normand, la piquette est le morceau de pain que l'on trempe dans un œuf à la coque, que l'on appelle également mouillette.
 La piquette désigne en langage familier une grosse défaite.